Andreas Heusler kan syfta på:

 Andreas Heusler (1802–1868), schweizisk jurist
 Andreas Heusler (1834–1921), schweizisk jurist
 Andreas Heusler (1865–1940), schweizisk filolog